Арли:
 Арли — коммуна во Франции в регионе Пикардия.
 Арли — природный заповедник в Буркина Фасо.
 Арли — река в Буркина-Фасо, приток Оти.
 Арли — река во Франции, приток Изера.
 Арли — аэропорт в городе Арлит, центре одноимённого департамента Нигера.
 Арли — город в регионе Агадес республики Нигер. Центр одноимённого департамента.
 Арли — департамент региона Агадес республики Нигер.
 Арли — фамилия:
 Арли, Жан (1920—1998) — франко-монегасский государственный деятель и дипломат.
 Арли — имя:
 Арли Бёрк

См. также 
 Арли: второй Париж — нигеро-бенинский документальный фильм о городе Арли.
 Орли